Coquette est le nom vernaculaire de plusieurs espèces et sous-espèces d'oiseaux de la famille des Trochilidae (colibris ou oiseaux-mouche).

Liste d'espèces appelées « coquette » 

Entre parenthèses figure le nom binominal.
 Du genre Lophornis :
 Coquette huppe-col (Lophornis ornatus)
 Coquette de Gould (Lophornis gouldii)
 Coquette magnifique (Lophornis magnificus)
 Coquette du Guerrero ou Coquette à couronne (Lophornis brachylophus)
 Coquette de Delattre (Lophornis delattrei)
 Coquette pailletée (Lophornis stictolophus)
 Coquette chalybée ou Coquette de Verreaux ou Coquette de Vieillot (Lophornis chalybeus)
 Coquette papillon (Lophornis chalybeus verreauxii) - sous-espèce
 Coquette paon (Lophornis pavoninus)
 Coquette d'Hélène (Lophornis helenae)
 Coquette adorable (Lophornis adorabilis)

 Du genre Discosura :
 Coquette à queue fine ou Coquette de Convers (Discosura conversii)
 Coquette à raquettes (Discosura longicaudus)
 Coquette à queue en palettes (Discosura longicaudus)
 Coquette de Langsdorff (Discosura langsdorffi)
 Coquette de Létitia ou Coquette de Letizia (Discosura letitiae)
 Coquette de Popelaire (Discosura popelairii)

Nom d'oiseau ambigu